А́лан Брэ́дли (; род. 10 октября 1938, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский писатель, журналист и сценарист.

Биография

Ранняя жизнь 
Брэдли родился в 1938 году в Торонто, Онтарио, Канада. Он воспитывался с двумя старшими сестрами в маленьком городке Кобург, Онтарио, примерно в 100 километрах к востоку от Торонто. Его мать воспитывала детей одна, так как отец Брэдли ушел из семьи, когда мальчик был ещё совсем ребенком. Брэдли научился читать в раннем возрасте, отчасти от того, что был болезненным ребенком и проводил много времени в постели. Однако Брэдли признаёт, что был «очень плохим учеником»; в частности, в старшей школе он проводил всё своё свободное время, читая на местном кладбище, потому что ему казалось, что он не вписывался в окружающую его среду.

После окончания своего обучения Брэдли работал в Кобурге радио- и телеинженером, разрабатывая и собирая различные электронные системы. Затем он работал немного в Политехническом институте Райерсон в Торонто (сейчас Университет Райерсон). В 1969 году он переезжает в Саскатун, чтобы учиться в Университете Саскачевана. Там же он помогает организовать телестудию, где заведует телевизионной техникой в течение 25 лет. В 1994 году он досрочно выходит на пенсию, чтобы стать полноценным писателем.

Творчество 
Брэдли интересовался писательством всю свою жизнь. Однако он начал заниматься этим более серьезно после переезда в Саскатун, когда ему было немного за тридцать. Алан был первым президентом Общества писателей Саскатуна и членом-учредителем Гильдии писателей Саскачевана. Его детские рассказы были изданы в канадском «Детском Ежегоднике», а его рассказ «Meet Miss Mullen» был первым, который получил Премию Гильдии писателей Саскачевана в области детской литературы. В течение многих лет Алан регулярно вел курсы сценарного мастерства и телепроизводства в университете Саскачевана. Его беллетристика издавалась в литературных журналах, он читал лекции в школах и галереях района Harbourfront, который находится на северном берегу озера Онтарио в центре города Торонто. Его рассказы передавались по радио «CBC», а его персонажи и юмористические произведения появлялись в газетах The Globe and Mail и The National Post.

После ухода из Университета Саскачевана в 1994 году Алан переехал в Келоуну, Британская Колумбия, где работала его жена. Именно здесь он сконцентрировался на писательстве.  В течение девяти лет он писал сценарии. В 2003 во время Оканаганского пожара большинство соседних домов сгорели, но дом семьи Брэдли огонь обошёл. Этот случай вдохновил писателя создать что-то иное, необычное.

Он становится членом-учредителем общества, которое занималось исследованием писем Шерлока Холмса. Там он встретил ныне покойного доктора Уильямма А. С. Саржента, которому помог в работе над нон-фикшн книгой под название «Ms Holmes Of Baker Street» («Мисс Холмс с Бейкер-Стрит»), в которой рассматривается теория, что Великий Детектив был женщиной. Следующей работой Брэдли становится книга «Библия Обувной коробки» («The Shoebox Bible»), изданная в 2006 году. В этом биографическом повествовании Брэдли рассказывает историю своей молодости в Южном Онтарио и создаёт яркий портрет своей матери, сильной и вдохновенной женщины, которая изо всех сил пыталась воспитать трёх детей самостоятельно не в самые лучшие времена.

Вскоре после этого жена Брэдли, Ширли, слушала Радио CBC, где канадская писательница-фантастка Луиз Пенни рассказывала о конкурсе Debut Dagger Fiction, проводимом Британской ассоциацией писателей-криминалистов и спонсируемом группой издательств Orion Publishing Group в Британии. Для участия требовалось предоставить первую главу произведения и его конспект. Ширли подбила Алана на написание чего-нибудь о маленькой девочке. В начале 2007 года Брэдли отправил на конкурс 50 страниц о девочке, которая получила имя Флавия де Люс. Эти страницы были написаны всего за пару дней, но доводились до идеала несколько недель. Именно они стали началом «Сладости на корочке пирога». Действия происходят в Англии, хотя писатель ни разу не посещал её.

В июне 2007 года двое судей конкурса связались с агентом Алана и объявили ему о победе. Началась война за права на книгу. 27 июня 2007 года Брэдли продаёт Orion права на три книги в Британии, через несколько дней права в Канаде приобретает Doubleday, а права в США — Bantam Books. В возрасте 69 лет, 5 июля 2007 года, Алан впервые покидает Северную Америку и отправляется в Лондон, чтобы забрать Премию Dagger Award. Эта премия привлекла внимание международного сообщества к дебюту беллетристики Брэдли. После церемонии награждения писатель возвращается в Канаду. Далее начинается работа по превращению пятидесяти конкурсных страниц в полноценное произведение. «Сладость на корочке пирога» была опубликована в Великобритании в январе 2009 года. Именно здесь берет начало серия о Флавии де Люс, девочке, которая расследует преступления, происходящие в её родовом поместье Букшоу и небольшой английской деревеньке Бишоп-Лейси в 50-х годах 20-го века. Права на перевод были проданы в 29 стран, книга была издана в 33 странах мира. В 2009 году книга вошла в десятку лучших произведений в жанре мистики и триллера.

Вторая книга («Сорняк, обвивший сумку палача») выходит в марте 2010, третья («Копчёная селедка без горчицы») в феврале 2011, четвертая («О, я от призраков больна») в декабре 2011, пятая («Я вещаю из гробницы») в январе 2013, шестая («Здесь мертвецы под сводом спят») в начале 2014 года и седьмая («Сэндвич с пеплом и фазаном») в 2015 году. Серия была расширена до десяти книг, хотя изначально предполагала только шесть. Восьмая книга («Трижды пёстрый кот мяукнул») была представлена миру в 2016 году и встречена положительными отзывами.

Личная жизнь 
В 2009 Брэдли и его жена Ширли продали дом в Келоуне, Британская Колумбия, чтобы начать путешествовать и посетить все те места, где публикуются книги Алана.

В настоящее время Алан Брэдли живёт на Мальте со своей женой Ширли и двумя кошками

Библиография

Серия о Флавии де Люс

Романы 
 Сладость на корочке пирога (англ. The Sweetness at the Bottom of the Pie) (2009)
 Сорняк, обвивший сумку палача (англ. The Weed That Strings the Hangman’s Bag) (2010)
 Копчёная селёдка без горчицы (англ. A Red Herring Without Mustard) (2011)
 О, я от призраков больна (англ. I Am Half-Sick of Shadows) (2011)
 Я вещаю из гробницы (англ. Speaking from Among the Bones) (2013)
 Здесь мертвецы под сводом спят (англ. The Dead in Their Vaulted Arches) (2014)
 Сэндвич с пеплом и фазаном (англ. As Chimney Sweepers Come to Dust) (2014)
 Трижды пестрый кот мяукнул (Thrice the Brinded Cat Hath Mew’d: a Flavia de Luce Novel) (2016)
 В могиле не опасен суд молвы (англ. The Grave’s a Fine and Private Place: a Flavia de Luce Novel) (2018)
 Красавиц мертвых локоны златые (англ. The Golden Tresses of the Dead) (2019)

Рассказы 

Мистический манускрипт о медном мертвеце (англ. The Curious Case of the Copper Corpse) (2014)

Другое 

 Ms. Holmes of Baker Street (подписано как  C. Alan Bradley, в соавторстве с William A.S. Sarjeant) (2004)

The Shoebox Bible (2006)

Интересное 
 Героиня романов А. Брэдли Флавия была номинирована на премию имени Артура Эллиса. Сам автор так пишет об этом: «Как член Ассоциации писателей-криминалистов Канады я с волнением объявляю, что четвертая книга о Флавии де Люс „О, я от призраков больна“ была включена в окончательный список кандидатур для награждения престижной Премией имени Артура Эллиса (The Arthur Ellis Award). Победителя объявят в Торонто 31-го мая 2012 года».
 Компания «Neal Street Productions», созданная Сэмом Мендесом, получила право на экранизацию новых бестселлеров Алана Брэдли в сериале «Флавия де-Люс». Сделка была заключена от имени Агентства «Bukowski Hotchkiss and Associates»

Примечания

Ссылки 
 Статья об А. Брэдли в газете «The Globe and Mail» (eng.)

Писатели Канады
Персоналии по алфавиту
Лауреаты премии Артура Эллиса